Полянский сельский округ

Российская Федерация

Рязанская область 

 Полянский сельский округ Рязанского района
 Полянский сельский округ Скопинского района

Казахстан

Восточно-Казахстанская область 

 Полянский сельский округ Алтайского района